La expresión Pan y Rosas puede referirse a:

 Bread and Roses (1911), poema de James Oppenheim, activista estadounidense afiliado al sindicato Industrial Workers of the World.
Queremos pan y también rosas, el eslogan que inspiró el anterior poema.
 Bread and Roses, nombre con el que se conoce popularmente la huelga de 1912 de obreras textiles en Lawrence, Massachussets.
 Bread and Roses (2000), película dirigida por Ken Loach e inspirada en la huelga mencionada.
 Pan y Rosas, organización de mujeres feministas socialistas impulsada por la Fracción Trotskista - Cuarta Internacional, presente en 14 países.